Pseudocumatidae är en familj av kräftdjur som beskrevs 1878 av Georg Ossian Sars. Familjen ingår i ordningen kommakräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pseudocumatidae 30 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kommakräftor
Pseudocumatidae